Haga puede referirse a:

Personas
Akane Haga (2002), una cantante japonesa;
Asahi Haga (2000), un futbolista japonés;
Noriyuki Haga, un piloto de motociclismo japonés;
Ryunosuke Haga (1991), un judoca japonés.

Lugares
Finlandia
Haaga (en sueco Haga), un distrito en Helsinki.

Japón
Haga, un antiguo pueblo en la prefectura de Hyōgo;
Haga, un pueblo en la prefectura de Tochigi;
Distrito de Haga, un distrito en la prefectura de Tochigi.

Noruega
Haga, una aldea en el municipio de Nes, condado de Akershus;
Haga, una aldea en el municipio de Samnanger, condado de Hordaland.

Suecia
Håga, una localidad situada en el municipio de Uppsala;
Haga, un distrito en Gotemburgo;
Haga, una zona residencial en Umeå; 
Haga, una localidad en el municipio de Enköping, Uppsala.

Otros
SS Haga, una serie de barcos de vapor.